Kronprins Gustav kan syfta på:

 Gustav III (1746–1792), som kronprins
 Gustav av Wasa (1799–1877), som kronprins
 Gustaf V (1858–1950), som kronprins